Dandamis (filosoof); Indische gymnosofist
 Dandamis (kevergeslacht); een geslacht van boktorren